Flanders Fashion Institute, een vzw die zich richt op ondernemerschap in de modesector
 Fatale familiaire insomnie, een erfelijke hersenziekte
 Forces françaises de l'intérieur, een Franse verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog